Hobgoblin (mythisch wezen), een fictief wezen.
 Hobgoblin (Marvel), een superschurk uit Marvel Comics.
 Hobgoblin (Dungeons & Dragons), een wezen uit de Dungeons & Dragonsspellen.
 Hobgoblin (computerspel), een computerspel van het genre actiespel
 Hobgoblins (film), een film uit 1988
 Hobgoblin (bier), een Brits biermerk